«Classics Live II» — третій концертний альбом американського гурту «Aerosmith». Випущений у 1987 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми